Le CAR Trophy 2007 est une compétition organisée par la Confédération africaine de rugby qui oppose les nations africaines de deuxième division du 21 juin au . La division Nord est remportée par le Nigeria, tandis que le vainqueur de la division Sud est le Botswana.

Division Nord

Division Nord A 
Le tournoi se déroule à Ouagadougou au Burkina Faso du 21 juin au 23 juin 2007.
.

Classement 

|}

Détail des résultats

Division Nord B 
Le tournoi se déroule à Lagos au Nigeria du 11 juillet au 18 juillet 2007.

Classement 

|}

Détail des résultats

Finale

Division Sud

Division Sud A 
Le Burundi est forfait pour l'ensemble du tournoi qui se déroule à Arusha en Tanzanie du 26 juin au 30 juin 2007.

Classement 

|}

Détail des résultats

Division Sud B 
Le tournoi se déroule à Gaborone au Botswana du 17 juillet au 21 juillet 2007.

Classement 

|}

Détail des résultats

Finale

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel de la Confédération africaine de rugby

2007
Coupe Afrique de deuxieme division